FRCP steht für:
 Fellow of the Royal College of Physicians, ein Angehöriger des britischen Ärzteverband Royal College of Physicians
 Federal Rules of Civil Procedure, die Zivilprozessordnung der amerikanischen Bundesgerichte

Abkürzung